La pandèmia per coronavirus de 2019-2020 es va detectar a Portugal a partir del 2 de març del 2020. Es descobriren dos casos alhora, un metge de 60 anys que tornava de Lombardia i un altre home que venia de València. La primera víctima mortal va anunciar-se el 16 de març.

Dos dies després, el 18 de març, el president de la república portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, va declarar l'estat d'emergència a tot el territori portuguès amb una durada inicial de quinze dies.

En data del 19 d'abril, el país comptava 20.206 casos confirmats, 610 persones guarides i 714 morts.

Cronologia 

Arran de l'epidèmia patida a Wuhan, el 26 de gener de 2020, el Ministeri d'Afers Estrangers de Portugal va publicar un avís desaconsellant els "viatges no essencials" a la Xina. Alhora s'hi recomanava que els residents portuguesos presents aleshores a la Xina s'enregistressin als consulats més propers.

Els dos primers casos es confirmaren simultàniament el 2 de març. Es tractava d'un home de 60 anys que tornava de vacances del nord d'Itàlia i un altre home de 33 anys que havia estat a València.

L'11 de març, el govern portuguès va suspendre tots els vols amb Itàlia durant un període de 14 dies.
Amb tot, una de les mesures més importants de contenció va ser el tancament, el 15 de març, de la frontera amb Espanya per als viatges turístics o de lleure.

El 18 de març es va anunciar la segona víctima mortal del virus, António Vieira Monteiro, el president no executiu del Banco Santander a Portugal, de 74 anys, que havia tornat recentment d'un viatge a Itàlia i estava en quarantena.
Amb un decret presidencial, el nº14-A/2020l, el president portuguès va declarar l'estat d'emergència aquell mateix dia a tot el país.

Dades estadístiques 
Evolució del nombre de persones infectades amb COVID-19 a Portugal

Evolució del nombre de nous casos confirmats a Portugal

Evolució del nombre de morts del COVID-19 a Portugal

Nombre de morts diàries degudes al COVID-19 a Portugal

Dades complementàries

Referències 

Història de Portugal
Portugal
Portugal